Юрий Железнов: Железнов, Юрий Дмитриевич (1935—2010) — профессор, лауреат Государственной премии СССР.
 Железнов, Юрий Игоревич (род. 2002) — российский футболист.